Havas István (1872–1956) hangszerkészítő
 Havas István (1873–1952) tanító, költő, író, műfordító
 Havas István (1935–) gépészmérnök, tudományos főmunkatárs
 Havas István (?–) műfordító
hasonló nevűek
 Havas-Horváth István (1943–) erdő- és agrármérnök